Jean Bondu
 Clément Bondu